Pedro Celestino Silva Soares – calciatore capoverdiano naturalizzato portoghese
 Vinícius Silva Soares, noto come Tartà – calciatore brasiliano

Pagine correlate
 Da Silva Soares